Cuore puede referirse a:
Cuore. Revista española del corazón.
Cuore. Programa de televisión emitido en Neox relacionado con la revista.

Palabras y frases en italiano